Sociedade Brasileira de Oftalmologia
Small bowel obstruction
Santa Bárbara d'Oeste
Desambiguação